Velika nagrada Indije 2012 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 28. oktobra 2012 na Mednarodnem dirkališču Buddh v indijskem mestu, Greater Noida, Uttar Pradeš. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretji pa je bil Mark Webber, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:26,387
| 1:25,435
| 1:25,283
| 1
|-
! 2
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:26,744
| 1:25,610
| 1:25,327
| 2
|-
! 3
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:26,516
| 1:25,816
| 1:25,544
| 3
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:26,564
| 1:25,467
| 1:25,649
| 4
|-
! 5
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:26,829
| 1:25,834
| 1:25,773
| 5
|-
! 6
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:26,939
| 1:26,111
| 1:25,857
| 6
|-
! 7
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:26,740
| 1:26,101
| 1:26,236
| 7
|-
! 8
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:27,179
| 1:26,076
| 1:26,360
| 8
|-
! 9
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:26,048
| 1:25,983
| 1:26,713
| 9
|-
! 10
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:26,458
| 1:25,976
| brez časa
| 10
|-
! 11
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:26,897
| 1:26,136
|
| 11
|-
! 12
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:27,185
| 1:26,241
|
| 12
|-
! 13
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:26,851
| 1:26,331
|
| 13
|-
! 14
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:27,482
| 1:26,574
|
| 14
|-
! 15
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:27,006
| 1:26,777
|
| 15
|-
! 16
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:27,462
| 1:26,989
|
| 16
|-
! 17
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:27,517
| 1:27,219
|
| 17
|-
! 18
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:27,525
|
|
| 18
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:28,756
|
|
| 19
|-
! 20
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:29,500
|
|
| 20
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:29,613
|
|
| 21
|-
! 22
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:30:592
|
|
| 22
|-
! 23
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:30:593
|
|
| 23
|-
! 24
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:30,662
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 60
| 1:31:10,744
| 1
| 25|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso| Ferrari| 60
| +9,437
| 5
| 18|-
! 3
| 2
|  Mark Webber| Red Bull-Renault
| 60
| +13,217
| 2
| 15
|-
! 4
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 60
| +13,909
| 3
| 12
|-
! 5
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 60
| +26,266
| 4
| 10
|-
! 6
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 60
| +44,674
| 6
| 8
|-
! 7
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 60
| +45,227
| 7
| 6
|-
! 8
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 60
| +54,998
| 12
| 4
|-
! 9
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 60
| +56,103
| 11
| 2
|-
! 10
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 60
| +1:14,975
| 13
| 1
|-
! 11
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 60
| +1:21,694
| 10
|
|-
! 12
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 60
| +1:22,815
| 16
|
|-
! 13
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 60
| +1:26,064
| 15
|
|-
! 14
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 60
| +1:26,495
| 17
| 
|-
! 15
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 59
| +1 krog
| 18
|
|-
! 16
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 59
| +1 krog
| 9
|
|-
! 17
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 59
| +1 krog
| 19
|
|-
! 18
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 59
| +1 krog
| 20
|
|-
! 19
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 24
|
|-
! 20
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 21
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 22
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 55
| Menjalnik
| 14
|
|-
! Ods
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 43
| Zavore
| 22
|
|-
! Ods
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 21
| Trčenje
| 8
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012